Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1957/58 werd gewonnen door de Delftse Studenten.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: DSHC (West), Venlo (Zuid), GSHC (Noord) en Zwolle (Oost).

Eindstanden

Legenda

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1957/58

Hockey in 1957
Hockey in 1958
 1957/58